In 1924/25 werd het vierde Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en Altonaer FC 1893 van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde. Altona 93 won wel de wedstrijd tegen HSV om de titel van Groot-Hamburg. 

In de voorronde versloeg Altona 93 Schweriner FC 03 en HSV SV 1907 Stralsund. In de groepsfase werd eindigden beide clubs op de eerste plaats. Na een play-off mocht HSV zich tot kampioen kronen. 

Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Vanaf dit seizoen mochten ook de vicekampioen naar de eindronde. HSV verloor in de eerste ronde van FSV Frankfurt. Altonaer FC 93 versloeg Titania Stettin en werd dan door Duisburger SpV verslagen.

In het kader van de Reinlichen Scheidung, waarbij voetbalclubs zelfstandig moesten worden van de grotere sportclub werden de voetbalafdelingen van St. Pauli TV en Eimsbütteler TV zelfstandig als St. Pauli FC en SV Eimsbüttel.

1. Klasse

Groep Alster

Groep Elbe

Finale

Promotie/Degradatie eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

 

Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1924/25